burzowiec – kolektor burzowy, kanalizacja burzowa

3 cieki w Polsce:
 Burzowiec – kanał wodny, dopływ Dłubni
 Burzowiec – potok, dopływ Jagielnicy
 Burzowiec – rów wodny, dopływ Plewki

Zobacz też 
 Burza